

Toponymes 
 Saint-Rambert-d'Albon, commune française de la Drôme
 Saint-Rambert-en-Bugey, commune française de l'Ain
 Saint-Rambert-l'Île-Barbe, ancienne commune française annexée au 9 arrondissement de Lyon
 Saint-Rambert-sur-Loire, ancienne commune française de la Loire
 Le district de Saint-Rambert, ancien district de l'Ain
et aussi
 Saint-Just-Saint-Rambert, commune française de la Loire

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme